Холоневские () — графский род.

Родоначальник его Пётр Мыщица в 1399 (?) году получил от польского короля Казимира деревню Холоневу, почему потомки его старшей линии и стали именоваться Холоневскими.

В 1798 году трое братьев: староста Щуровецкий и Коломыйский Игнатий (), польский коронный мечный Рафаил и польский коронный ловчий Франц-Ксаверий Адамович Мышко пожалованы императором Францем II в графское достоинство. Русским правительством это пожалование утверждено в 1842 году.

Род Холоневских записан в V части родословных книг губерний Волынской и Подольской.

Описание герба 
В червлёном щите три серебряных укороченных пояса, верхний длиннее среднего, а средний длиннее нижнего.

Щит украшен графскою короною и увенчан графским коронованным шлемом. Нашлемник: чёрная борзая собака с червлёными глазами и языком, возникающая из золотой чаши. Намёт: червлёный с серебром.

Примечания

Литература 
 Непорожнев Н. Списки титулованным родам и лицам Российской Империи. Издание Департамента Герольдии Правительствующаго Сената. — СПб., 1892. — С. 189.
 
 Герб рода графов Холоневских внесён в Часть 12 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 14
 

Графские роды
Шляхетские роды герба Корчак